SAAC puede referirse a:
 Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, formas de comunicación distintas del lenguaje hablado utilizadas para conseguir una comunicación funcional con personas con discapacidad;
 Código OACI del Aeropuerto Comodoro Pierrestegui (Argentina);
 Swiss American Aviation Corporation, compañía aeronáutica fundada en 1960 y pronto renombrada Learjet.